Il singolare del Grand Prix Hassan II 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Cañas era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 3–6, 6–3, 6–2 contro Younes El Aynaoui.

Teste di serie

  Guillermo Cañas (finale)
  Younes El Aynaoui (campione)
  Hicham Arazi (primo turno)
  Fernando González (primo turno)

 Julien Boutter (semifinali) 
 Mariano Zabaleta (primo turno) 
 Olivier Rochus (primo turno) 
 Fernando Vicente (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2002
ATP Tour 2002